Gastel ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Gastel (1955–2021), italienischer Fotograf
Hugo Van Gastel (* 1953), belgischer Radrennfahrer
 Jean-Paul van Gastel (* 1972), niederländischer Fußballspieler
 Jo van Gastel (1887–1969), niederländischer Bogenschütze
 Matthias Gastel (* 1970), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) und Unternehmer

Gastel ist der Ortsname von:

 Gastel (Cranendonck), einem Ortsteil der Gemeinde Cranendonck, Provinz Nordbrabant, Niederlande

Siehe auch:
 Gastell
 Castel
 Kastel